Bielsa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bielsa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Bielsa (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar